

Лівіна — село, громада округу Партизанське, Тренчинський край.
 Лівіна — річка, права притока Бебрави.